Bauordnung steht für:
 allgemein Rechtsvorschriften im Bauwesen
 Bauordnung (BauO) oder Landesbauordnung (LBO) in Deutschland, siehe  Bauordnungen (Deutschland)
 einige Gesetze zum Baurecht der Länder in Österreich (BO/BauO), siehe Baugesetze und Bauordnungen (Österreich)
 den kommunalen Erlass betreffend das Bauplanungsrecht in der Schweiz, siehe Raumplanung in der Schweiz #Nutzungsplanung der Gemeinden
 die kommunale Bauordnung in Belgien, siehe Bauordnungen (Belgien)

Bauverordnung im Speziellen steht für:
 Burgenländische Bauverordnung (BauVO)
 die ausführende Verordnung zum Baurecht einiger Schweizer Kantone (meist BauV), siehe Raumplanungs- und Baugesetze (Schweiz)

Siehe auch:
 Baurecht, Baugesetz